Problemata ist der Titel mehrerer Veröffentlichungen, darunter:
 Problemata. Forschungen zur klassischen Philologie
 Problemata (Buchreihe), philosophische Buchreihe im Frommann-Holzboog Verlag (1971ff)
 ein dem Aristoteles zugeschriebenes Werk im Corpus Aristotelicum
 Problemata Physica